Albert Voigts ist der Name folgender Personen:

* Albert Voigts (Politiker) (1869–1938), deutsch-südwestafrikanischer Landwirt und Politiker
 Albert Voigts (Widerstandskämpfer) (1904–1943), deutscher Ingenieur und Widerstandskämpfer